Pflanzenmilch ist eine Bezeichnung für

 den je nach Pflanze teils giftigen Milchsaft
 verschiedene Getränke auf pflanzlicher Basis, siehe Milchersatz